« Kandi » peut désigner :

 Kandi, commune béninoise du département d'Alibori.
 Kandi, un village du Cameroun dans la commune de Nganha
 Kandi Burruss, chanteuse née le 
 Kandi Mukole, basketteur belge d'origine congolaise.
 la « faille de Kandi » ou « zone de cisaillement de Kandi », une structure géologique qui s'étend au travers du Bénin, du Togo et du sud-est du Ghana.

Références